Denna artikel handlar om kungen med detta namn och nummer. Se även Vladislav II, storhertig av Polen.

Vladislav II av Polen (Władysław II Jagiełło eller Jogaila på polska, Jogaila Algirdaitis på litauiska, Jahajla (Ягайла) på vitryska, Volodislav Jahajlo (Володислав Ягайло) på ukrainska), född år 1348 eller 1351 i Gródek Jagielloński, död i juni 1434, var kung av Polen från 1386 till 1434. Han hörde till huset Gediminas och var storfurste i Litauen från 1377, och blev kung av Polen genom giftermål (jure uxoris) efter att ha konverterat till kristendomen och ändrade sitt namn från Jogaila till Władysław Jagiełło. Hans medregent och drottning var Jadwiga av Polen (Hedvig), hon var insatt som kung av Polen från 1384 (rex Poloniæ).

Vladislav II är stamfader för den jagellonska ätten. Den jagellonska eran är början av den polska guldåldern och landet blev en viktig del av den europeiska maktbalansen mellan Nord- och Östeuropa.

Biografi 
Vladislav II:s far Olgerd (eller Algirdas) dog 1377. Han hade då delat Litauen, vars befolkning ännu inte var kristnad samtidigt som den slaviska (vitryska och ukrainska) befolkningen stod under kristen grekisk-ortodox bysantinsk påverkan, mellan sina söner och sin bror Kejstut. Det blev konkurrens mellan dessa tre furstar, men Jagełło lyckades få en ledarställning bland dem. 

Genom den gemensamma fiendskapen mot Tyska orden blev han förbunden med Polen, och därigenom blev han tidigt de tongivande lillpolska magnaternas kandidat till den polska kronan. Kungariket Ungerns kung Ludvig den store (1326–1382) var systersonson till Kasimir III av Polen och insattes som kung av Polen från 1370. Tronen övergick därefter till Ludvigs yngre dotter Hedvig (Jadwiga), men sedan hon förlovats med Vilhelm av Övre Österrike hotade kronan att komma på en tysk furstes huvud. Hon gifte sig istället med Jagiełło. Som villkor för äktenskapet krävdes att Jagiełło skulle gå över till den romersk-katolska läran och utvidga den polska adelns privilegier. Detta resulterade i det Polsk-litauiska samväldet. 

Den 22 juni 1399 födde Jadwiga en dotter, som gavs namnet Elizabeth Bonifacia, men båda dog samma år. Hustruns bortgång underminerade till en början makens ställning som kung i landet, men trots detta regerade han framgångsrikt under 35 år fram till sin död, i personalunionen Polsk-litauiska samväldet, som inkluderade större delen av det forna Rutenien.

I Litauen gjorde sig snart Kejstuts (Kęstutis) son Vitold (Vytautas, omkring 1350–1430), Vladislavs kusin, till storfurste och inbördeskrig förekom 1381–1392, men måste slutligen erkänna Jagełłos länshöghet och rätt att i första hand komma i fråga som hans efterträdare. Jagełłos och Vitolds samregering upptogs av en lyckosam kamp mot Tyska orden (slaget vid Tannenberg), varvid de bland annat sökte den danske unionskungens stöd (förbund med Erik av Pommern 1419). I sin inre styrelse kunde Jagełło inte förhindra adelsväldets tillväxt; för den andliga odlingen återupprättade han (1400), enligt Jadwigas testamente, universitetet i Kraków, som ännu bär hans namn.

Familj
Vladislav II var gift fyra gånger:
1386 med Hedvig av Polen (cirka 1373–1399) som födde:
 Elizabeth Bonifacia (Elżbieta Bonifacja) död inom en månad efter födelsen 1399
1402 med Anna av Celje (Anna Cylejska) (cirka 1380–1416) som födde:
 Hedvig Jagellonica (Jadwiga Jagiellonka) (1408–1431), var tronarvinge tills Vladislavs födelse 1424 och innan hon hann gifta sig dog hon mystiskt, med styvmor Sofia  som mordmisstänkt
1417 med Elisabet av Pilica (Elżbieta Granowska) (cirka 1372–1420), antagligen inte längre fertil 
1422 med Sofia av Halshany (cirka 1405–1461) som födde hans tre söner:
 Vladislav III av Polen (1424–1444), dog barnlös
 Kasimir född cirka 1426, död före ett års ålder
 Kasimir IV av Polen (1427–1492), far till bl.a. Vladislav II av Böhmen och Ungern, Johan I Albrekt av Polen, Alexander av Polen och Sigismund I av Polen

Anfäder

Galleri

Referenser
 

Polens regenter
Litauens regenter
Personer i Polen under 1400-talet
Personer i Litauens historia
Medeltida personer i Ukraina
Personer i Belarus historia
Huset Jagiello
Födda 1300-talet
Avlidna 1434
Män
Personer i Polen under 1300-talet